

Localidades

Wolf Lake (Minnesota)
Wolf Lake (Michigan)

Entretenimento
 Wolf Lake (série) 

Desambiguações de topônimos